Квинт Цеци́лий Мете́лл Це́лер () — имя нескольких римских политиков:
 Квинт Цецилий Метелл Целер — народный трибун 90 года до н. э., занимавший, предположительно, должность эдила вскоре после 89 года до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Целер — городской претор 63 года до н. э., консул 60 года до н. э., сын предыдущего.